1911-es év
 1911-es szám
 1911, kínai film (2011)
 1911, Fonográf-dal
 1911, The Swamp-album